Штеффі Граф була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла 17-річна Аранча Санчес Вікаріо з рахунком 7–6(8–6), 3–6, 7–5, перервавши переможну серію Граф на п'яти підряд турнірах Великого шолома. Граф подавала на чемпіонство за рахунку 5–3 в третьому сеті, але програла той гейм всуху і виграла потім у тому матчі лише три очки. Для Санчес Вікаріо це був перший з трьох титулів Відкритого чемпіонату Франції. Потім вона виграла у 1994 і 1998 роках.

Це був дебютний турнір Великого шолома для майбутньої 1-ї ракетки світу Моніки Селеш.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD4-team01= М Селеш
| RD4-seed01=
| RD4-team02=
| RD4-seed02=
| RD4-score01-1=6
| RD4-score02-1=3
| RD4-score01-2=6
| RD4-score02-2=2
| RD3-team01=
| RD3-seed01=4
| RD3-team02= М Селеш
| RD3-seed02=
| RD3-score01-1=3
| RD3-score02-1=6
| RD3-score01-2=2
| RD3-score02-2=6
| RD3-team03= Дж-А Фолл
| RD3-seed03=
| RD3-team04= С Слоун
| RD3-seed04=16
| RD3-score03-1=6
| RD3-score04-1=3
| RD3-score03-2=6
| RD3-score04-2=1
| RD2-team01={{nowrap| З Гаррісон}}
| RD2-seed01=4
| RD2-team02= К Каверзасіо
| RD2-seed02=
| RD2-score01-1=5
| RD2-score02-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score01-3=6
| RD2-score02-3=2
| RD2-team03= М Селеш
| RD2-seed03=
| RD2-team04= С Мартін
| RD2-seed04=
| RD2-score03-1=6
| RD2-score04-1=0
| RD2-score03-2=6
| RD2-score04-2=2
| RD2-team05= Дж-А Фолл
| RD2-seed05=
| RD2-team06= А Віллагран
| RD2-seed06=
| RD2-score05-1=61
| RD2-score06-1=77
| RD2-score05-2=6
| RD2-score06-2=1
| RD2-score05-3=6
| RD2-score06-3=1
| RD2-team07= К Моте-Жобкель
| RD2-seed07=WC
| RD2-team08= С Слоун
| RD2-seed08=16
| RD2-score07-1=1
| RD2-score08-1=6
| RD2-score07-2=1
| RD2-score08-2=6
| RD1-team01=

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1989 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
French Open, жінки, одиночний розряд
1989 у тенісі